Сергей Пискунов:
 Пискунов, Сергей Аверьянович (1898—1972) — генерал-майор, кавалер трёх орденов Красного Знамени РСФСР.
 Пискунов, Сергей Васильевич (род. 1954) — заслуженный тренер России (хоккей с мячом).
 Пискунов, Сергей Викторович (род. 1981) — российский хоккеист.